Керасохорион — греческий топоним. Может означать:

 Керасохорион — деревня в Центральной Греции.
  — деревня в Эпире.